Zacango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacango, delstaten Mexiko, ort, Villa Guerrero, 
 Zacango, Guerrero, ort, Olinalá,